Alwin Münchmeyer ist der Name folgender Personen:

* Alwin Münchmeyer (Kaufmann, 1844) (1844–1895), deutscher Kaufmann und Bankier
 Alwin Münchmeyer (Kaufmann, 1908) (1908–1990), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Bankier